Leubsdorf je název dvou obcí v Německu:

 Leubsdorf (Porýní-Falc) – obec ve spolkové zemi Porýní-Falc
 Leubsdorf (Sasko) – obec ve spolkové zemi Sasko